Баналитет (от  «принадлежащий сюзерену») — в феодальной Западной Европе монопольное право, по которому сеньор, обладая собственностью на мельницу, печь, виноградный пресс и т. д., мог принудить крестьян использовать его инвентарь (назначая расценки выше «рыночных»): крестьяне при этом расплачивались частью своего продукта или деньгами. За нарушение баналитета сеньор требовал от крестьянина штраф или конфисковывал его продукты. Баналитет принадлежал к числу наиболее обременительных для крестьян феодальных привилегий. Наиболее полное развитие баналитет получил во Франции, где он известен с Х в. (именно здесь это монопольное право получило своё название). Институт, подобный баналитету, был распространён при феодализме повсеместно.

Ссылки 
Революции в Европе

Средние века
Феодализм